Hulsker ist der Familienname folgender Personen:

 Bernt Hulsker (* 1977), norwegischer Fußballspieler
 Jan Hulsker (1907–2002), niederländischer Kunsthistoriker